Nothing Really Matters — пісня американської співачки Мадонни, п'ятий сингл з альбому Ray of Light. Випущений 02 березня 1999 року.

Версії 

 Album Version (4:28)
 Edit (4:10)
 Club 69 Vocal Club Mix (7:53)
 Club 69 Vocal Edit (5:20)
 Club 69 Radio Mix (3:44)
 Club 69 Mix-show Mix (5:36)
 Club 69 Future Mix (8:20)
 Club 69 Future Dub (5:49)
 Club 69 Future Edit (4:31)
 Club 69 Phunk Mix (8:02)
 Club 69 Phunk Edit (5:29)
 Club 69 Speed Mix (10:39)
 Club 69 Speed Dub (10:22)
 Vikram Radio Remix (7:44)
 Vikram Remix (8:34)
 Vikram Cybercut Remix (13:43)
 Kruder & Dorfmeister Mix (11:10)
 Kruder & Dorfmeister Dub (11:36)

Посилання 
 

Перелік синглів Мадонни

Сингли 1999
Сингли Мадонни